

Кужмара — село, Звениговський район, Марій Ел
 Кужмара — село, Совєтський район, Марій Ел

Див. також 
 Мала Кужмара